Patronyme d'origine russe porté notamment par :
Marc Zamansky, mathématicien français.

Voir aussi 
Sous la forme Zamanski (Заманский en russe et Заманський en ukrainien) :
Vladimir Zamanski, acteur soviétique et russe né en Ukraine.